La Federación Juvenil Comunista Congreso Extraordinario (FJC-CE) de la Argentina es la organización juvenil del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Su objetivo primordial como organización autónoma es impulsar las políticas del PCCE, la izquierda kirchnerista y la transversalidad entre las masas juveniles Argentinas. Aunque en los primeros años luego de la separación del PC de la Argentina el PCCE no contaba con una organización juvenil propia, ya desde el 2003 se hizo notoria la importancia de una Juventud Comunista que pudiera coordinar tareas militantes enfocadas a la juventud obrera y popular con otros sectores militantes del proyecto nacional encabezado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

La FJC-CE actualmente tiene una presencia destacada en el ámbito universitario, donde preside junto a la JUP la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER), y conduce también con el peronismo la Secretaría General de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Secretaría General de la Federación Universitaria Argentina (FUA). A su vez, también participa activamente en el plano secundario, terciario y territorial con cientos de jóvenes de todo el país.

Historia 
Así como el PCA nació de las diferencias ideológicas internas con el Partido Socialista, la FJC también tiene su base de fundación en la separación de la Federación de Juventudes Socialistas. El primer periódico editado por la organización se llamó Juventud Comunista. La Federación Juvenil Comunista, conocida informalmente como "La Fede", inició su trabajo político principalmente en los sectores obreros y estudiantiles. Ya entrada la década de 1930, la FJC profundiza su trabajo accionar en las luchas antifascistas.

La FJC-CE también reivindica hechos poco conocidos de la historia de la "Fede", como el auxilio al gobierno de Juan Domingo Perón durante el Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de julio de 1955, al ir a pedir las armas escondidas en la CGT para constituir milicias populares en defensa del gobierno peronista, solicitud que le fue negada. 

También levanta como aplicación ineludible del campo nacional y popular la unidad con el peronismo, planteando como caso previo la constitución de brigadas comunistas-peronistas durante la Resistencia para promover la candidatura del justicialista Andrés Framini para gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 1962.

La Fede (CE) se plantea como el intento de una organización juvenil de masas, como la vieja FJC que allá por la vuelta de la democracia supo contar con 100.000 jóvenes comunistas en sus filas.

A su vez retoma, como el PCCE, la bandera del XVI Congreso del PCA para construir con el resto del campo popular el Frente de Liberación Nacional y Social rumbo al socialismo y por el fin de la explotación capitalista del hombre por el hombre.

Símbolos 
El símbolo de la FJC-CE remite al de la "Fede": está constituido por una estrella roja con las siglas de la organización inscritas sobre una bandera argentina ondeando desde la izquierda.

Referencias

Véase también 

 Partido Comunista Congreso Extraordinario
 Kirchnerismo
 Néstor Kirchner
 Cristina Fernández de Kirchner
 Frente para la Victoria
 Frente Transversal
 Partido Comunista de la Argentina
 Federación Juvenil Comunista de la Argentina
 Anexo:Comunistas argentinos asesinados o detenidos-desaparecidos

Enlaces externos 
 Sitio web del Partido Comunista (Congreso Extraordinario)

Juventudes comunistas
Organizaciones políticas juveniles de Argentina